Eagleville kan syfta på:

 Eagleville, Missouri
 Eagleville, Tennessee